Roggenburg (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Roggenburg (Zwitserland), een gemeente in in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap